Nokia 1800 — стільниковий телефон фірми Nokia.

 Створений із якісних матеріалів
 Хромована навігаційна клавіша
 Стереогарнітура Nokia, що входить до комплектації
 Вбудоване FM-радіо
 Легкий у користуванні інтерфейс
 
 Велика клавіатура

Посилання 
 Офіційний каталог nokia.ua липень-грудень 2010

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2010 році
Мобільні телефони із знімною батареєю